

Тарбагатай — гірський хребет на сході країни, на кордоні з Китаєм
 Тарбагатай — село, Аягозький район, Абайська область

Тарбагатай — улус, Заіграєвський район, Бурятія
 Тарбагатай — село, Петровськ-Забайкальський район, Забайкальський край
Тарбагатай — село, Тарбагатайський район, Бурятія
Тарбагатай — село, Хоринський район, Бурятія
 Тарбагатай — залізнична станція, Забайкальська залізниця

Див. також 
 Тарбагатайка